Redington est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1962), actrice et présentatrice britannique
 (1881-1966), économiste et journaliste américaine
 (1906-1984), actuaire et théoricien britannique
 (1872-1962), maire irlandais de Galway
 (1917-1999), musher américain
 (1815-1862), homme politique irlandais

Prénom
William Redington Hewlett (1913-2001), ingénieur et homme d'affaires américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais